Apelles (gnosticus) (2e eeuw), leerling van Marcion, schrijver van Syllogismoi
 Apelles (schilder) (4e eeuw v.Chr.), hofschilder van Alexander de Grote, grootste schilder van de Oudheid